Fawzi Chaouchi – calciatore algerino
 Khalid Chaouchi – politico italiano